Mulino bezeichnet folgende Orte:

in Russland:
 Mulino (Kirow), Dort in der Oblast Kirow
 Mulino (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Mulino (Nischni Nowgorod), Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Mulino (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien
 Mulino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

in den Vereinigten Staaten:
 Mulino (Oregon), Ort im Clackamas County, Bundesstaat Oregon

Mulino steht außerdem für:
 Daniel Mulino (* 1969), australischer Politiker

Siehe auch:
 Molino